En corrida, le matador est le torero qui met le taureau à mort.

Au cinéma et à la télévision 
 Matador est un film de Pedro Almodóvar sorti en 1986 ;
 The Matador est un film de Richard Shepard sorti en 2005 ;
 Matador est une sérié télévisée danoise des années 1970 et 1980 ;
 Matador est une série télévisée américaine diffusée en 2014.

En sports et en jeux 
 Le Matador Puchov est un club slovaque de football basé à Púchov ;
 Au jeu de Jacquet, on dit qu'on fait  quand on obtient 4 et 3 aux dés.

En musique 
 Matador est un album du groupe de rock français Mickey 3D ;
 Matador est un label indépendant de rock ;
 Matador est un album de l'ancien leader du groupe Supergrass, Gaz Coombes.

Militaire 
 Le MGM-1 Matador est le premier missile de croisière américain.
 MATADOR, RGW90, arme antichar et anticonstruction.

Autres sens 
 Matador est une ville située dans le Texas, aux États-Unis.
 Matador est un super-vilain de l'univers Marvel Comics.
 Matador est une gamme de marque de pistolet d'abattage.
 Matador est une marque de pneumatique slovaque.
 Matador est une agence de communication experte des centres commerciaux.
 Matador est le nom d'un bec pour Lampe à pétrole.

Pseudonyme 

 Matador, un caricaturiste colombien né en 1969 à Pereira.
 Jessy Matador est un chanteur de coupé-décalé et danseur français d'origine congolaise.

Homonymie de titre